

Persone 
 Alexander Graham Bell (1847-1922) – ingegnere, inventore e scienziato britannico naturalizzato statunitense
 Graham Bell (1955) – calciatore britannico
 Graham Bell (1966) – sciatore britannico